

Калугерово () — село в Пазарджицькій області. Входить до складу общини Лесичово.
 Калугерово () — село в Софійській області. Входить до складу общини Правець.
 Калугерово () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Симеоновград.